Верхняя Боевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Боевка — село в Сосковском районе Орловской области.
 Верхняя Боевка — деревня в Сысертском районе Свердловской области.